Treize-Juillet ou XIII-Juillet ou 13-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

13 juillet,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le  : Accident pyrotechnique qui tua un adulte et sept enfants lors du feu d'artifice tiré à Maraussan dans l'Hérault, la veille de la fête du 14 juillet.
 Autres dates ou lieux : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, sur la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 13 de Julio » ou « Trece de Julio »
 Au Mexique : événement non connu.
 « (Avenida) 13 de Julio », à  , dans l'État de Sonora.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
13